Dit is een lijst van planetoïden 5501-5600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5501) - || 1982 FF2 || 30 maart 1982 || L. G. Taff
|-
| (5502) Brashear || 1984 EC || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (5503) - || 1985 CE2 || 13 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (5504) Lanzerotti || 1985 FC2 || 22 maart 1985 || E. Bowell
|-
| (5505) Rundetårn || 1986 VD1 || 6 november 1986 || P. Jensen
|-
| (5506) Artiglio || 1987 SV11 || 24 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (5507) Niijima || 1987 UJ || 21 oktober 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (5508) Gomyou || 1988 EB || 9 maart 1988 || W. Kakei, M. Kizawa, T. Urata
|-
| (5509) Rennsteig || 1988 RD3 || 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (5510) - || 1988 RF7 || 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (5511) Cloanthus || 1988 TH1 || 8 oktober 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5512) - || 1988 VD7 || 10 november 1988 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (5513) Yukio || 1988 WB || 27 november 1988 || W. Kakei, M. Kizawa, T. Urata
|-
| (5514) Karelraška || 1989 BN1 || 29 januari 1989 || Z. Vávrová
|-
| (5515) Naderi || 1989 EL1 || 5 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (5516) Jawilliamson || 1989 JK || 2 mei 1989 || E. F. Helin
|-
| (5517) Johnerogers || 1989 LJ || 4 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (5518) Mariobotta || 1989 YF || 30 december 1989 || J. M. Baur
|-
| (5519) Lellouch || 1990 QB4 || 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (5520) Natori || 1990 RB || 12 september 1990 || T. Urata
|-
| (5521) Morpurgo || 1991 PM1 || 15 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (5522) De Rop || 1991 PJ5 || 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (5523) Luminet || 1991 PH8 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5524) Lecacheux || 1991 RA30 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (5525) - || 1991 TS4 || 15 oktober 1991 || N. Kawasato
|-
| (5526) Kenzo || 1991 UP1 || 18 oktober 1991 || T. Urata
|-
| (5527) - || 1991 UQ3 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5528) - || 1992 AJ || 2 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5529) Perry || 2557 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5530) Eisinga || 2835 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5531) Carolientje || 1051 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5532) Ichinohe || 1932 CY || 14 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (5533) Bagrov || 1935 SC || 21 september 1935 || P. F. Shajn
|-
| (5534) - || 1941 UN || 15 oktober 1941 || L. Oterma
|-
| (5535) Annefrank || 1942 EM || 23 maart 1942 || K. Reinmuth
|-
| (5536) Honeycutt || 1955 QN || 23 augustus 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (5537) Sanya || 1964 TA2 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5538) Luichewoo || 1964 TU2 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5539) Limporyen || 1965 UA1 || 16 oktober 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5540) Smirnova || 1971 QR1 || 30 augustus 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (5541) Seimei || 1976 UH16 || 22 oktober 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (5542) Moffatt || 1978 PT4 || 6 augustus 1978 || Perth Observatory
|-
| (5543) Sharaf || 1978 TW2 || 3 oktober 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (5544) Kazakov || 1978 TH6 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5545) Makarov || 1978 VY14 || 1 november 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5546) Salavat || 1979 YS || 18 december 1979 || H. Debehogne
|-
| (5547) Acadiau || 1980 LE1 || 11 juni 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (5548) Thosharriot || 1980 TH || 3 oktober 1980 || Z. Vávrová
|-
| (5549) Bobstefanik || 1981 GM1 || 1 april 1981 || Harvard Observatory
|-
| (5550) - || 1981 UB1 || 30 oktober 1981 || L. G. Taff
|-
| (5551) Glikson || 1982 BJ || 24 januari 1982 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5552) Studnička || 1982 SJ1 || 16 september 1982 || A. Mrkos
|-
| (5553) Chodas || 1984 CM1 || 6 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (5554) Keesey || 1985 TW1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (5555) Wimberly || 1986 VF5 || 5 november 1986 || E. Bowell
|-
| (5556) - || 1988 AL || 15 januari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5557) Chimikeppuko || 1989 CM1 || 7 februari 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5558) Johnnapier || 1989 WL2 || 24 november 1989 || R. H. McNaught
|-
| (5559) - || 1990 MV || 27 juni 1990 || E. F. Helin
|-
| (5560) Amytis || 1990 MX || 27 juni 1990 || E. F. Helin
|-
| (5561) Iguchi || 1991 QD || 17 augustus 1991 || S. Otomo
|-
| (5562) - || 1991 VS || 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5563) - || 1991 VZ1 || 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5564) - || 1991 VH2 || 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5565) Ukyounodaibu || 1991 VN2 || 10 november 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| (5566) - || 1991 VY3 || 11 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5567) Durisen || 1953 FK1 || 21 maart 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (5568) Mufson || 1953 TS2 || 14 oktober 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (5569) Colby || 1974 FO || 22 maart 1974 || C. Torres
|-
| (5570) Kirsan || 1976 GM7 || 4 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5571) Lesliegreen || 1978 LG || 1 juni 1978 || K. W. Kamper
|-
| (5572) Bliskunov || 1978 SS2 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5573) - || 1981 QX || 24 augustus 1981 || A. Mrkos
|-
| (5574) Seagrave || 1984 FS || 20 maart 1984 || Z. Vávrová
|-
| (5575) Ryanpark || 1985 RP2 || 4 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (5576) Albanese || 1986 UM1 || 26 oktober 1986 || CERGA
|-
| (5577) Priestley || 1986 WQ2 || 21 november 1986 || J. D. Waldron
|-
| (5578) Takakura || 1987 BC || 28 januari 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (5579) Uhlherr || 1988 JL || 11 mei 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5580) Sharidake || 1988 RP1 || 10 september 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5581) Mitsuko || 1989 CY1 || 10 februari 1989 || M. Iwamoto, T. Furuta
|-
| (5582) - || 1989 CU8 || 13 februari 1989 || H. Debehogne
|-
| (5583) Braunerová || 1989 EY1 || 5 maart 1989 || A. Mrkos
|-
| (5584) Izenberg || 1989 KK || 31 mei 1989 || H. E. Holt
|-
| (5585) Parks || 1990 MJ || 28 juni 1990 || E. F. Helin
|-
| (5586) - || 1990 RE6 || 9 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (5587) - || 1990 SB || 16 september 1990 || H. E. Holt, J. A. Brown
|-
| (5588) Jennabelle || 1990 SW3 || 23 september 1990 || B. Roman
|-
| (5589) De Meis || 1990 SD14 || 23 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (5590) - || 1990 VA || 9 november 1990 || Spacewatch
|-
| (5591) Koyo || 1990 VF2 || 10 november 1990 || T. Urata
|-
| (5592) Oshima || 1990 VB4 || 14 november 1990 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (5593) Jonsujatha || 1991 JN1 || 9 mei 1991 || E. F. Helin
|-
| (5594) Jimmiller || 1991 NK1 || 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (5595) Roth || 1991 PJ || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5596) Morbidelli || 1991 PQ10 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5597) Warren || 1991 PC13 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5598) Carlmurray || 1991 PN18 || 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5599) - || 1991 SG1 || 29 september 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5600) - || 1991 UY || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten